Morgan City (Mississippi)
Morgan City (Luisiana)

Desambiguações de topônimos